Sudo bedeutet:
 sudo, ein Befehl unter Unix und unixartigen Betriebssystemen
 Akiko Sudō (* 1984), eine japanische Fußballspielerin
 SUDO, die Non-Profit-Organisation Sudan Social Development Organization
 (9632) Sudo, Asteroid des Hauptgürtels
 Sudo (Niigata), Ort in der Präfektur Niigata, Japan